Bliksem
 Bliksemschicht (A16), een uitkijktoren langs de A16 en de HSL bij Prinsenbeek